Индијан Спрингс има више значења:
 Индијан Спрингс (Џорџија)
 Индијан Спрингс (Мериленд)
 Индијан Спрингс (Монтана)
 Индијан Спрингс (Невада)
 Индијан Спрингс (Тексас)